Сердца́ в Атла́нтиде:
 Сердца в Атлантиде — сборник из пяти повестей Стивена Кинга (иногда считается романом), а также вторая повесть из этого сборника.
 Сердца в Атлантиде — фильм по повести «Низкие люди в желтых плащах» из сборника «Сердца в Атлантиде» Стивена Кинга.
 Сердца в Атлантиде — третий полноформатный альбом хеви-пауэр-метал группы Гран-КуражЪ.